Ozzie é um personagem do filme de animação Over the Hedge, da Dreamworks.

Ele é um gambá dramático que faz da prática de se fingir de morto uma arte e uma ciência.

Na língua inglesa, ele foi dublado por William Shatner.

Personagens de desenhos animados
Marsupiais fictícios